Frau Minne steht für
 Frau Minne (Minnesang), Personifikation der Minne
 Frau Minne (Zürich), historische Person im Schweizer Geldwesen